Liste Swadesh de 207 mots en français et en norvégien (nynorsk).

Présentation

Liste

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Norvégien - Normes de la langue écrite : Bokmål et Nynorsk
 Liste Swadesh du norvégien (bokmål)

Liens externes 
  Liste Swadesh (source)

Norvegien, Nynorsk
Langue norvégienne
Nynorsk